Hornsimptjärn kan syfta på:
Hornsimptjärnen (vid Fäbodgrenen), sjö i Vindelns kommun, 
Hornsimptjärnen (vid Rönnträsket), sjö i Vindelns kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn